Ultima jertfă  se poate referi la:
Teatru
 1878 Ultima jertfă – piesă de teatru de Aleksandr Ostrovski

Film
 1975 Ultima jertfă – film în regia lui Piotr Todorovski